Rozgrywki o Puchar OFC w roku 2002, zostały rozegrane na Samoa oraz w Nowej Zelandii.

Sześć najniżej sklasyfikowanych państw w rankingu FIFA musiało walczyć w fazie kwalifikacyjnej o 2 wolne miejsca w rozgrywkach. Awans do rozgrywek wywalczyły reprezentacje Papui-Nowej Gwinei i Kaledonii. Turniej eliminacyjny został rozegrany na stadionie narodowym Samoa w mieście Apia, natomiast finałowy turniej został rozegrany na dwóch stadionach w Auckland – Ericsson Stadium i North Harbour Stadium.

Wyniki

Faza Kwalifikacyjna 
Wyspy Cooka wycofały się przed rozpoczęciem rozgrywek.

Faza Grupowa

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Faza Pucharowa

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Strzelcy 
 6 – Joel PORTER (Australia)
 5 – Bobby DESPOTOVSKI (Australia), Jeff CAMPBELL (Nowa Zelandia)
 4 – Mark BURTON (Nowa Zelandia), Chris KILLEN (Nowa Zelandia)
 3 – Damian MORI (Australia), Ryan NELSEN (Nowa Zelandia), Ivan VICELICH (Nowa Zelandia), Felix TAGAWA (Tahiti)
 2 – Scott CHIPPERFIELD (Australia), Paul TRIMBOLI (Australia), Paul URLOVIC (Nowa Zelandia)
 1 – Fausto de AMICIS (Australia), Angelo COSTANZO (Australia), Steve HORVAT (Australia), Ante JURIC (Australia), Ante MILICIC (Australia), Junior BUKAUDI (Fidżi), Varesa TOMA (Fidżi), Andre SINEDO (Nowa Kaledonia), Raf de GREGORIO (Nowa Zelandia), Chris KILLEN (Nowa Zelandia), Joe AISA (Papua-Nowa Gwinea), Reginald DAVANI (Papua-Nowa Gwinea), Patterson DAUDAU (Wyspy Salomona), Henry FA‘ARODO (Wyspy Salomona), Commins MENAPI (Wyspy Salomona), Tetahio AURAA (Tahiti), Sylvain BOOENE (Tahiti), Steeve FATUPUA-LECAILL (Tahiti), Samuel GARCIA (Tahiti), Teva ZAVERONI (Tahiti), Richard IWAI (Vanuatu), Willie August MARANGO (Vanuatu)

Puchar Narodów Oceanii w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2002 w Nowej Zelandii
Apia
Sport w Auckland
Piłka nożna na Samoa
Piłka nożna w Nowej Zelandii
Samoa w XXI wieku